Prunn ist der Ortsname von

 Prunn (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Prunn (Riedenburg), Ortsteil der Stadt Riedenburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Burg Prunn, auf einem steil abfallenden Kalkfelsen aus der Zeit des Jura etwa 4 km südöstlich von Riedenburg

Siehe auch: 
 Brunn
 Brünn (Begriffsklärung)
 Bruhn